Donggang steht für:
 Donggang (Dandong) (东港市), Stadt im Gebiet der Stadt Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Donggang (Rizhao)  (东港区), Stadtbezirk der Stadt Rizhao in der chinesischen Provinz Shandong
 Donggang (Haigang) (东港镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Haigang in der chinesischen Provinz Hebei
 Donggang (Huilai) (东港镇), Großgemeinde im Kreis Huilai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Donggang (Xishan) (东港镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xishan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Donggang (Xiushui) (东港乡), Gemeinde im Kreis Xiushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Donggang (Putuo) (东港街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Putuo in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Donggang (Pingtung) (東港鎮), Stadtgemeinde im Landkreis Pingtung der Republik China auf Taiwan
 Donggang (Fluss) (동강), ein Fluss in der südkoreanischen Provinz Gangwon-do